Jokasta (Epikasta, gr. Iokaste, łac. Iocaste) – w mitologii greckiej królowa Teb, córka Menojkeusa
 Jokasta – księżyc Jowisza
 Jokasta (gr. Iokaste, łac. Iocaste) – imię żeńskie

Zobacz też 

 Jokaste – planetoida o numerze katalogowym 899
 Jocasta Nu – postać z uniwersum Gwiezdnych Wojen
 kompleks Jokasty – podświadoma skłonność erotyczna